Stati Uniti d'America
 Mountain Park – città della Contea di Fulton, Georgia
 Mountain Park – comunità non incorporata della Contea di Otero, Nuovo Messico
 Mountain Park – città  della Contea di Kiowa, Oklahoma